Wilhelm Eduard Weber (1804-1891), physicien allemand ;
 Wilhelm Weber (1880-1963), gymnaste allemand ;
 Wilhelm Weber, botaniste allemand, dont l'abréviation est W.Weber ;
 Wilhelm Weber, un des meneurs de la mutinerie dans la marine impériale allemande en 1917.